How to Get Away with Murder (Br: Como Defender Um Assassino; Pt: Como Defender Um Assassino) é uma série de televisão de suspense norte-americana que estreou na ABC em 25 de setembro de 2014 e foi concluída em 14 de maio de 2020. A série foi criada por Peter Nowalk e tem como produtora executiva Shonda Rhimes e distribuído pela ABC Studios. A série foi ao ar na ABC nas noites de quinta-feira como parte da programação TGIT, onde todos os programas eram da produtora Shonda Rhimes, Shondaland. Devido ao contrato de Viola Davis, as temporadas não podem ser longas, podendo ter apenas 15 ou 16 episódios.

Viola Davis é Annalise Keating, uma professora de direito de uma prestigiada universidade da Filadélfia que, com cinco de seus alunos, se envolve em uma trama de assassinato. A série apresenta um elenco conjunto com Alfred Enoch, Jack Falahee, Aja Naomi King, Matt McGorry e Karla Souza como os alunos de Annalise, Charlie Weber e Liza Weil como seus funcionários e Billy Brown como detetive do Departamento de Polícia da Filadélfia, que é amante de Annalise. Conrad Ricamora foi promovido ao elenco principal na terceira temporada depois de ter feito aparições recorrentes nas duas primeiras temporadas.

Por sua atuação, Viola Davis recebeu elogios da crítica. Ela se tornou a primeira mulher afro-americana a ganhar um Emmy Award por Melhor Atriz em Série Dramática, também ganhando dois SAG Awards por Melhor Performance em Série Dramática, e o Image Award por Melhor Atriz em Série Dramática. Davis recebeu indicações do Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática, e o Critics' Choice Awards por Melhor Atriz em Série Dramática. Outros membros do elenco também receberam reconhecimento por suas atuações, como Alfred Enoch e Aja Naomi King serem nomeado pela NAACP como Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática e Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática no Image Awards. A série foi nomeada como Programa de Televisão do Ano pelo American Film Institute, e ganhou como Melhor Série Dramática no Image Awards e no GLAAD Awards.

No Brasil, a série é exibida pela Sony, pela Rede Globo e está disponível no streaming  Netflix.

Episódios

1ª temporada (2014–2015)

Annalise Keating, professora de direito na Universidade de Middleton e advogada de defesa criminal, seleciona cinco estudantes para trabalhar com ela: Wes Gibbins, Connor Walsh, Michaela Pratt, Laurel Castillo e Asher Millstone, juntamente com os funcionários de Annalise, Frank Delfino e Bonnie Winterbottom. Enquanto resolvem casos e lidam com problemas em suas vidas pessoais, a vida de cada um deles vira de cabeça para baixo quando um assassinato que já vinham investigando se transforma em um novo assassinato, só que desta vez o sangue está em suas mãos.

2ª temporada (2015–2016)

Após passarem por traumas e momentos angustiantes, Annalise e seus funcionários começam a investigar o caso de Caleb e Catherine Hapstall, na qual são acusados de envolvimento na morte de seus pais adotivos. Wes, entretanto, junta-se com o irmão adotivo de Rebecca para tentar encontrá-la, depois de seu desaparecimento. Connor luta com os problemas em seu relacionamento com Oliver, enquanto Asher é obrigado a trabalhar com a promotora Emily Sinclair, a fim de proteger seus segredos. Ainda se recuperando dos recentes acontecimentos, Annalise e seus funcionários acabam se metendo em um novo problema, o qual pode acabar sendo fatal para um deles, ou não.

3ª temporada (2016–2017)

Após os recentes acontecimentos, os alunos de Annalise tentam seguir em frente. Um novo mistério surge em torno de um incêndio na casa de Annalise, onde uma pessoa foi encontrada morta. Os eventos que levaram à isso envolvem o fato de Annalise estar iniciando uma clínica legal gratuita e lutando contra o alcoolismo. Oliver começa a trabalhar para Annalise, e abandona Connor por estar com nojo de si mesmo por ter rejeitado a aceitação de Connor em Stanford. O relacionamento entre Michaela e Asher começa a progredir, assim como o relacionamento entre Wes e Laurel, enquanto Frank começa a trabalhar para tentar consertar a morte do filho de Annalise.

4ª temporada (2017–2018)

Em 10 de fevereiro de 2017, a emissora ABC confirmou a quarta temporada da série, que estreou em 28 de setembro de 2017.

5ª temporada (2018–2019)

Em 11 de maio de 2018, a emissora ABC renovou a série para uma quinta temporada, que estreou em 27 de setembro de 2018.

6ª temporada (2019-2020)

Em 10 de maio de 2019, a emissora ABC renovou a série para uma sexta e última temporada, que estreou em 26 de setembro de 2019

Elenco e personagens

Recepção

Resposta da crítica 
Em sua primeira temporada, How to Get Away with Murder teve recepção favorável por parte da crítica especializada. Com base de 30 avaliações profissionais, alcançou uma pontuação de 68% no Metacritic.

No dia 20 de setembro de 2015, Viola Davis recebeu o Emmy de melhor atriz em série dramática, deixando para trás Claire Danes, Taraji P. Henson, Tatiana Maslany, Elisabeth Moss e Robin Wright.

Audiência

Prêmios e indicações

Ligações externas 
 
 
 

Séries da American Broadcasting Company
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2014
Programas do AXN (Portugal)
Programas da Sony Entertainment Television
Telesséries policiais de drama dos Estados Unidos
Séries de televisão de mistério dos Estados Unidos
Séries de televisão ambientadas na Pensilvânia
Séries de televisão de drama legal da década de 2010
Séries de televisão de mistério da década de 2010
Séries de televisão de drama legal da década de 2020
Séries de televisão de mistério da década de 2020
Programas de televisão em língua inglesa
Programas de televisão produzidos pela ABC Signature
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2020